

События

Римская империя 
 Консулы Марк Антоней Гибер и Публий Муммий Сисенна.
 Римская армия, посланная в Иудею, разбита Бар-Кохбой.

Азия 
 Столкновения сянбийской и соединённой китайско-хуннской армий.

Родились 
 30 января — будущий римский император Дидий Юлиан
 Афинагор Афинский — один из  апологетов христианства во II веке.
 Гней Клавдий Север — римский политик.
 Цай Юн — китайский интеллектуал эпохи Хань, каллиграф, музыкант, крупнейший специалист своего времени по ритуалу, истории и астрономии.

Скончались 
  — епископ Иерусалима, святой христианской церкви

См. также

Ссылки